Carrapeta-verdadeira (Guarea guidonia) — planta da América do Sul, da família das meliáceas
 Ovário de esteva (Cistus ladanifer), sem pétalas

Desambiguações de vegetais